Màrievka (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Màrievka (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Màrievka (poble de Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Màrievka (possiólok de Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Màrievka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia